Het ATP-toernooi van Rotterdam 1996 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 1996) werd van 4 tot en met 10 maart 1996 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1996 trok 94.585 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

1996
Rotterdam